Krzyki – osiedle we Wrocławiu
 Krzyki – do 1990 roku administracyjna dzielnica Wrocławia
 Krzyki-Partynice

Zobacz też 

 Krzyk